Kivarijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kivarijärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Kivarijärvi (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar